Representation kan avse:

 Representation (konst) – en dokumentation, vid vilken någons uppfattning av ett fysiskt objekt beskrivs via ett medium
 Representation (arbetsliv) – ett samlingsbegrepp för vissa konkreta tecken på uppskattning som personer inom en organisation mottar från eller visar andra personer
 Politisk representation – en grupp personer kan välja ombud med politisk makt
 Mental representation –  ett begrepp inom kognitionsvetenskapen
 Representation (lingvistik) – ett lingvistiskt begrepp avses en avbildning av den syntaktiska eller semantiska strukturen hos en fras eller en sats
 Representation (matematik) –
 Diplomatisk representation – ett lands diplomatiska verksamhet i ett annat land, se Diplomati